Borchersdorf ist ein Ortsname:
 Borchersdorf, Kreis Königsberg (Samland), Ostpreußen: Selenopolje (Kaliningrad, Gurjewsk, Lugowoje) im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad/Russland
 Borchersdorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen: 1920 bis 1939 und seit 1945: Burkat im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren/Polen

Siehe auch: Borchertsdorf